Publi Corneli Escipió Asina (en llatí Publius Cornelius Scipio Asina) va ser un magistrat romà. Era fill de Cnaeus Cornelius Scipio Asina, cònsol el 260 aC i el 254 aC. Formava part de la gens Cornèlia, i de la família dels Escipió, d'origen patrici.

Va ser elegit cònsol l'any 221 aC amb Marc Minuci Ruf i va fer la guerra junt amb el seu col·lega contra els istris, que es dedicaven a les pirateries atacant els romans, i als que va derrotar completament, per la qual cosa va obtenir els honors del triomf. L'any 217 aC va ser nomenat interrex per celebrar comicis. Se'l menciona el 211 aC quan va recomanar al senat mostrant molt poc l'esperit d'un Escipió, que cridés a tots els generals i exèrcits d'Itàlia a Roma per a la defensa de la capital contra Anníbal, però no es va seguir el seu consell.

Referències 

Cònsols romans de la dècada del 220 aC
Interrex
Escipio Asina, Publi Corneli